Дем'я́ненко — українське прізвище.

Відомі носії

Жінки 
 Дем'яненко Марія Яківна (1921) — український мовознавець, доцент кафедри романської філології Київського університету, ветеран 2-ї світової війни.
 Дем'яненко Олена Вікторівна (1966) — український кінорежисер, продюсер.

Чоловіки 
 Дем'яненко Анатолій Васильович (1959) — радянський та український футболіст та тренер.
 Дем'яненко Владислав Олексійович (1945) — український дипломат.
 Дем'яненко Володимир Іванович (1939) — український письменник.
 Дем'яненко Іван Якович (1949) — український політик і футбольний функціонер.
 Дем'яненко Михайло Іванович (1939) — радянський скульптор
 Дем'яненко Олександр Сергійович (1937–1999) — радянський та російський актор театру і кіно.
 Дем'яненко Павло Валерійович (? — 2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дем'яненко Петро Опанасович — український вчений в галузі радіоконструювання та виробництва радіоапаратури.

Династії 
 Дем'яненки — династія гончарів з села Сунки Смілянського району, Черкаської області.

Джерела Інтернету 
Розмінні та обігові монети на офіційному сайті НБУ

Джерела 
 Всемирный биографический энциклопедический словарь. М., 1998. — С.235;
 Раззаков Ф. Актеры всех поколений. М., 2000."— С.149—154;
 Нартовский Б. А. К футбольным вершинам: Книга о динамовцах с берегов Днепра: Художественно-документальные очерки. — К.: Молодь, 1988.

Посилання 
 Український дипломатичний корпус